Macs megálló-rakodóhely a MÁV vasúti megállóhelye a Hajdú-Bihar vármegyei Debrecenben. A megállóhelyet a MÁV 108-as számú a érinti.

Vasútvonalak 
A megállóhelyet az alábbi vasútvonalak érintik:

Kapcsolódó állomások 
A megállóhelyhez az alábbi állomások vannak a legközelebb:

Története

Megközelítés 
A megközelítést a 33-as főút 12. kilométerénél kiágazó mellékút biztosítja.

Források

További információk 
 

Hajdú-Bihar megye vasútállomásai
Debrecen közlekedése